Малецький — українське чоловіче прізвище; жіночий варіант — Малецька. Польський віповідник — Małecki (читаємо Малецкі).

Чоловіки 
 Малецький Александер (1901—1939) — польський спортсмен, художник, олімпійський чемпіон із фехтування.
 Малецький Антоній (1821—1913) — польський історик літератури, мовознавець, ректор Львівського університету (1872—1873).
 Малецький Віктор Федорович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Малецький Леонід Йосипович (1943 р.н.) — український поет, автор 11 поетичних книг.
 Малецький Микола Леонідович (1946 р.н.) — український кінорежисер.
 Малецький Михайло Миронович (1900—1991) — український і болгарський маляр, іконописець, реставратор.
 Малецький Роман Михайлович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малецький Віталій Олексійович (1978 р.н.) — український політик, міський голова Кременчука.
 Малецький Фінеес Аронович (1854—1928) — старший газзан, вчений, вчитель, настоятель та народний діяч литовських караїмів.
 Якуб Малецький (*1982) — польський письменник.

Жінки 
 Малецька Софія Борисівна — український радянський діяч, передовик сільськогосподарського виробництва.

Українські прізвища